Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková erano le campionesse in carica ma hanno deciso di non partecipare.

Alizé Cornet e Yaroslava Shvedova hanno sconfitto in finale Lara Arruabarrena e Andreja Klepač per 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Lara Arruabarrena /  Andreja Klepač (finale)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Anastasija Rodionova (semifinale)

  Liang Chen /  Wang Yafan (semifinale)
  Alizé Cornet /  Yaroslava Shvedova (campionesse)

Wildcard 

  Ki Yan-tung /  Ng Man-ying (quarti di finale)

  Sher Chun-wing /  Wu Ho-ching (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 2015
WTA Tour 2015